Blaikie ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Blaikie (* 1941), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Piers Blaikie (* 1942), britischer Entwicklungsforscher
 Thomas Blaikie (1751–1838), schottischer Gartenarchitekt
 William Garden Blaikie (1820–1899), schottischer Geistlicher, Autor und Vertreter der Abstinenzbewegung

Siehe auch
Blakey